«El diablo» — це пісня грецької співачки Елени Цагріну. Її написали та склали Джиммі «Джокер» Торнфельдт, Лорелл Баркер, Окса та Томас Стенгоард. Пісня представляла Кіпр на Євробаченні 2021 року в Роттердамі, Нідерланди, після внутрішнього відбору Кіпрською мовною корпорацією (CyBC).

Фон і композиція 
«El diablo» написали і склали Джиммі «Джокер» Торнфельдт, Лорелл Баркер, Окса і Томас Стенгоард.  Значення пісні було описано як про «закохування в когось такого поганого, як диявол».   Назва пісні була опублікована 25 листопада разом із заявою Цагріну про те, що вона представлятиме Кіпр на Євробаченні 2021 року в Роттердамі.  Пісня вийшла 28 лютого 2021 року.

Випуск та просування 
У Афінах знімали кліп на «El diablo». Попередній перегляд «El diablo» був представлений публіці 24 лютого 2021 року під час програми RIK 1 Happy Hour, яку вів Андреас Джорціос. Офіційне попереднє відео для пісні, режисером Джорджем Беніудакісом, також було доступне в мобільному додатку та на вебсайті Panik Records.  Музичне відео розміщувалось на вебсайті до 27 лютого; наступного дня пісня та повноформатний кліп були офіційно оприлюднені для публіки.

Суперечки та критика 
Після випуску пісні до Кіпрської телерадіокомпанії надійшли численні телефонні дзвінки з погрозами, і трохи більше 11 000 людей підписали Avaaz, щоб вимагати скасування участі країни в Євробаченні.  Трек отримав пильну увагу та критику з боку деяких представників громадськості, а також кількох громадських діячів на острові за включення лірики «Я закохався / я закохався / я віддав своє серце Ель діабло». Кіпрська церква вважала пісню образливою, неповажною та нерепрезентативною, вимагаючи від державного мовника CyBC скасувати заявку Кіпру на Євробачення. Однак пісня має повну підтримку уряду, CyBC та більшості громадськості на Кіпрі.  З тих пір уряд публічно відкидає реакцію релігійних та консервативних груп, стверджуючи, що поважає як духовні права, так і свободу художнього вираження поглядів.  У лютому 2021 року православні християни на Кіпрі запустили петицію з проханням вийти з Євробачення. 

Багато хто також помітив, що ця пісня фактично є Плагіат пісні «Bad Romance» відомої американської співачки Lady Gaga.

Конкурс пісні Євробачення

Внутрішній відбір 
У листопаді 2020 року Кіпрська телерадіокомпанія (CyBC) оголосила грецьку співачку Олену Цагріну представником Кіпру на Євробаченні 2021 піснею «El diablo».  До обрання Цагріну називала Євробачення інституцією, за якою вона стежила багато років. Вона додала, що якщо буде знайдена правильна пісня, вона буде задоволенням та честю змагатися.

У Роттердамі 
65-й конкурс Євробачення відбудеться у Роттердамі, Нідерланди, і складатиметься з двох півфіналів 18 травня та 20 травня 2021 року та великого фіналу 22 травня 2021 року  Згідно з правилами Євробачення, кожна країна-учасниця, за винятком країни-господаря та Великої п'ятірки, що складається з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії, повинна претендувати на участь у одному з двох півфіналів для участі у змаганнях за остаточний.  17 листопада 2020 року було оголошено, що Кіпр виступить у другій половині першого півфіналу конкурсу.

Трек-лист 

 Цифрове завантаження 

 «El diablo»3:01

Чарти

Історія випусків

Примітки

Посилання 

Пісні Кіпру на Євробаченні
Денс-поп-пісні
Пісні Євробачення 2021